Kozik ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Kozik (* 1941), deutsche Schriftstellerin, Filmszenaristin und Hörspielautorin
 Christoph Kozik (* 1986), deutscher Schauspieler
 Frank Kozik (* 1962), US-amerikanischer Künstler
 František Kožík (1909–1997), tschechischer Schriftsteller
 Gregor-Torsten Kozik (* 1948), deutscher Künstler, als Gregor-Torsten Schade Gründungsmitglied von Clara Mosch

Siehe auch:
 Kosík